Генна́дий Фролов:
 Фролов, Геннадий Алексеевич (1937—2019) — советский и российский актёр.
 Фролов, Геннадий Васильевич (1947—2021) — российский поэт и переводчик.
 Фролов, Геннадий Владимирович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Фролов, Геннадий Михайлович (1961—1990) — советский и российский актёр.